Cyrilla bezeichnet:

 eine Pflanzengattung aus Mittelamerika: siehe Cyrilla racemiflora
 eine orthodoxe Märtyrin in Cyrene im Libanon († 304), siehe Cyrilla (Cyrene)
 eine Märtyrin aus Rom († ca. 270), siehe Cyrilla (Rom)
 die legendäre Gefährtin der Heiligen Oranna, siehe Cyrilla (Sagengestalt)